BMW Open 2006 — 91-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Мюнхен и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2006 году турнир прошёл с 1 по 7 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Давид Налбандян
 в парном разряде —  Марио Анчич и  Юлиан Ноул

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Оливье Рохус обыграл  Кристофа Влигена со счётом 6-4, 6-2.
 Рохус выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Влиген сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Александр Васке /  Андрей Павел обыграли  Александра Пейю /  Бьорна Фау со счётом 6-4, 6-2.
 Васке выиграл 2-й парный титул в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.
 Павел выиграл 2-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 BMW Open

 ATP Тур 2006 года
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт

 

Германия
Теннис
Май 2006 года
2006